Măgurele (Ilfov), een stad in het Roemeense district Ilfov
Măgurele (Prahova), een gemeente in het Roemeense district Prahova